Losonczi Kata (1974) műsorvezető, szociológus
Losonczi Kata (1983) színésznő